

Терехово — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Терехово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

ru:Терехово